Presque Isle est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis. Étymologiquement, ce nom provient du français « presqu'île ».

Subdivisions administratives
 Comté de Presque Isle, Michigan
 Presque Isle Township, Michigan
 Presque Isle, une ville du Maine
 Presque Isle Air Force Base, ancienne base militaire
 Presque Isle, une ville du Wisconsin

Géographie et histoire

En Pennsylvanie
 Presque Isle, une péninsule
 Baie de Presque Isle, une baie
 Parc d'État de Presque Isle, une aire protégée
 Fort de la Presqu'île, un fort
 Phare de Presque Isle, un phare
 Presque Isle Downs, un casino

Au Michigan
 Presque Isle, une péninsule
 Presque Isle (rivière), Michigan
 Little Presque Isle (rivière), Michigan
 Presque Isle Front Range Light 
 Presque Isle Harbor Breakwater Light 
 Old Presque Isle Light 
 New Presque Isle Light
 Presque Isle Rear Range Light 

 Presque Isle Point est un cap du lac Supérieur près de la ville de Marquette

Autres
 Presquile National Wildlife Refuge en Virginie

Divers
 (24779) Presque Isle, un astéroïde